Hilgen ist

ein Ortsname:
 Hilgen am Weg, Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Hilgen (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hilgen (Burscheid), Ortsteil der Stadt Burscheid, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hilgen (Pfaffing), Ortsteil der Gemeinde Pfaffing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hilgen (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hilgen (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Hilgen (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Hilgen (Wurmsham), Ortsteil der Gemeinde Wurmsham, Landkreis Landshut, Bayern

ein Familienname:
 Bertram Hilgen (* 1954), Oberbürgermeister von Kassel